Een officiële titel in verscheidene Arabische en Aziatische landen, zie vizier (functie)

Personen 
 Wazir Akbar Khan, Emir van Afghanistan (1842-1845)
 Wazir Ali (cricketspeler), Indisch cricketspeler
 Wazir Ali (wielrenner), Pakistaans wielrenner
 Khalid Wazir, Pakistaans cricketspeler
 Thuwein Wazir, Tanzaniaans voetballer

Andere 
 Wazir (film), een Bollywood-film uit 2016
 Wazir (stam), stam die Noord-Waziristan bewoond